Live Songs — концертный альбом канадского певца Леонарда Коэна, изданный в мае 1973 года. Состоит в основном из песен со второго альбома Коэна Songs from a Room, записанных на концертах в Европе в 1970 и 1972 году. Большинство песен содержат изменённый или дополнительный текст. Композиции с выпущенных к тому времени альбомов Songs of Leonard Cohen и Songs of Love and Hate на данной записи не представлены, зато присутствуют две новые песни: «Please Don’t Pass Me By (A Disgrace)» и «Minute Prologue», а также бонусная «Queen Victoria», записанная музыкантом в номере отеля в штате Теннесси.

Список композиций 
Первая сторона:

Вторая сторона:

Ссылки 
 Live Songs на Disogs

Концертные альбомы 1973 года
Альбомы Леонарда Коэна
Концертные альбомы Columbia Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Бобом Джонстоном